Mickey Finn kan syfta på:

 Mickey Finn (flugmönster) – ett flugmönster för en fiskefluga
 Mickey Finn (sångare) – en rocksångaren i Jetboy